Ирхино — название нескольких населённых пунктов в России:
 Ирхино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ирхино — деревня в Палкинском районе Псковской области.